Ecloga (en grec « choix, sélection, florilège ») est le titre de plusieurs œuvres :

 l’Ecloga de Léon III (726 ou 740), un code de lois byzantin destiné à remplacer celui de Justinien.
 l’Ecloga de Théodule, un poème latin du  inspiré des églogues de Virgile, les Bucoliques.